Иван Никитич Краселюк (1873 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Киевской губернии.

Биография 

По национальности украинец («малоросс»). Крестьянин из местечка Гоменово Чигиринского уезда Киевской губернии. Выпускник церковно-приходское училища. Служил аппаратчиком на сахарном заводе. В марте 1907 был привлечён к уголовной ответственности за распространение революционной литературы. Во время выборов в Думу оставался внепартийным. Занимался земледелием на наделе площадью 4 десятины.

6 февраля 1907 избран во Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Киевского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав Трудовой группы и фракции Крестьянского союза и в Украинскую громаду. Членом думских комиссии не состоял. Выступления в Думе неизвестны.
    
Дальнейшая судьба и дата смерти неизвестны.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. С. 297.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 127.

Рекомендуемые источники 
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 214; Дело 603. Лист 17.

Трудовая группа
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Персоналии, чья дата смерти не установлена